Suivant le cas Belvaux peut faire référence à :

en patronymie 
 Lucas Belvaux (né en 1961), un acteur et réalisateur belge.
 Rémy Belvaux (1966-2006), un réalisateur belge.

en toponymie 
 Belvaux, un village de Belgique.
 Le Gouffre de Belvaux, qui se trouve à Belvaux, (commune de Rochefort) en Belgique.
 Belvaux, un village du Luxembourg.